Filograna steht für:
 Filograna (Gattung), Gattung der Kalkröhrenwürmer

Filograna ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Tarcisio Filograna (* 1952), italienischer Geistlicher, Bischof von Nardò-Gallipoli